

Завіти Ільїча — селище міського типу, Совєтсько-Гаванський район, Хабаровський край
 Завіти Ільїча — селище, Алейський район, Алтайський край
 Завіти Ільїча — присілок, Іглінський район, Башкортостан